Saltinho (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Saltinho (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina